Liga Naţională har flere betydninger:

 Liga Naţională (mænd) – den rumænske håndboldliga for mænd
 Liga Naţională (kvinder) – den rumænske håndboldliga for kvinder